Chalilow ist der Familienname folgender Personen:

 Anar Sergejewitsch Chalilow (* 1994), russischer Schauspieler und Model
Magomed Chalilow (* 2002), russischer E-Sportler
 Mychajlo Chalilow (* 1975), ukrainischer Radrennfahrer
 Waleri Michailowitsch Chalilow (1952–2016), russischer Dirigent und Komponist